

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit einem Eintrag einer Person, deren Namen mit den Buchstaben „Friedt“ beginnt.

Friedt 



 Friedt, Wolfgang (* 1946), deutscher Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer an der Universität Gießen